Chahuites kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chahuites (kommun i Mexiko), Oaxaca, 
 Chahuites (ort), ort, Oaxaca, Chahuites,